Adrenalina — hormônio
Adrenalina (canção de Luan Santana)
Adrenalina (canção de Wisin)

Desambiguações de música